Лев Борисович Усыскин (род. 2 февраля 1965, Ленинград) — русский писатель, эссеист, публицист.
Публикуется как прозаик, публицист и эссеист во многих изданиях: Полит.ру, «Неприкосновенный запас», «Волга», «Новое литературное обозрение», «Отечественные записки», «Урал», «Бельские просторы», «Новая русская книга», «Новый мир», «Знамя», «Октябрь». Автор сборника исторических очерков для школьников «Рассказы о Севере», биографий экономиста Михаила Маневича и мореплавателя Василия Чичагова.

Биография 

Лев Усыскин родился в Ленинграде в семье морского офицера. Дальний родственник физика, стратонавта Ильи Давыдовича Усыскина, племянник Александра Львовича Усыскина, кларнетиста ансамбля «Ленинградский диксиленд». Внучатый племянник химика Этты Абрамовны Блехман. Внучатый племянник контр-адмирала Александра Кузьмича Усыскина .

В 1982 году окончил Физико-математическую школу № 30. В 1988 году окончил Московский физико-технический институт. Изучал историю искусств на историческом факультете МГУ. Писать рассказы начал в школе, первые литературные публикации состоялись в 1997 году одновременно в «толстых» литературных журналах «Нева» и «Постскриптум», а также в «глянцевом» журнале «Медведь».

По итогам литературных интернет-конкурсов «Улов — весна 2001» и «Улов — осень 2001» занимал первое место в номинации «Проза».

В 2002 году занял первое место в конкурсе «Тенёта» в номинации «Сборник рассказов». 

Финалист и участник итоговых сборников конкурсов «Чудесные истории о деньгах» (2002) и «Мой Петербург» (2003).

Финалист премии им. Юрия Казакова (2007).

Дипломант VI Волошинского конкурса (2008).

Лауреат премии «Вольный стрелок. Серебряная пуля» (2009) в категории «малая прозаическая форма».

Лауреат премии им. О. Генри "Дары Волхвов" (2021) за рассказ «Мнимый лесник или превратности соседства».

Дипломант VI сезона премии им. Бабеля (Одесса) за рассказ «Марки» (2022).

В 2015 году опубликован роман-сказка для подростков «Необычайные похождения с белым котом», над которым писатель работал девять лет. Это большое (30 авторских листов) повествование, написанное в стилистике классической прозы девятнадцатого века. Действие разворачивается в Германии начала шестнадцатого века. В жанровом отношении это своего рода коллаж из волшебной сказки, реалистического исторического романа, сказки о животных. Кроме того, в роман включено большое количество вставных рассказов, стилизованных под средневековую новеллистику.

В январе 2016 года на конвенте фантастики «Басткон» роман «Необычайные похождения с белым котом» награждён премией имени В. Одоевского «за поддержание традиций интеллектуальной фантастики».

В 2020 году опубликовал эротико-мелодраматический роман «Ключ в двери», написанный от лица главного героя — сорокапятилетнего петербургского фрилансера-полукровки, проходящего через экзистенциальный кризис. Действие романа происходит в 2012 году в Петербурге, в одном из эпизодов (посещение дешёвого борделя в Озерках) появляется писатель Владимир Березин.

В 2017 году сыграл роль второго плана («Таксист») в фильме Кантемира Балагова «Теснота»

Влияние 
По словам Усыскина, на его творчество повлияли рассказы Джерома Сэлинджера и советское кино. Михаил Эдельштейн в качестве достоинства рассказов Усыскина называл «удивительную языковую пластику», а в качестве недостатка — отсутствие отпечатка личности автора. Валерий Шубинский отметил в рассказах Усыскина постмодернистскую игру и стилизацию. Помимо рассказов, Усыскин является автором двух неоконченных романов («неоконченных в смысле как Восьмая симфония Шуберта…, а не как „Тихий Дон“»), киносценариев и множества эссе.

Книги 
 Медицинская сестра Анжела. Рассказы. М.: ОГИ, 2005, ISBN 5-94282-226-3
 Рассказы о Севере. М.: ОГИ, 2008, серия «Ломоносовская библиотека», ISBN 978-5-94282-501-0
 Русские истории. Franc-tireur, 2008 ISBN 978-0-557-00835-3
 …Его досужие вымыслы. Franc-tireur, 2011, ISBN 9780557874934
 Адмирал Василий Чичагов. М.: ОГИ, 2009, серия «Ломоносовская библиотека», ISBN 978-5-94282-583-6
 Время Михаила Маневича. М.: ОГИ, 2012, ISBN 978-5-94282-659-8
 Необычайные похождения с белым котом. СПб.: Литео, 2015 ISBN 978-5-4485-2853-8
 Длинный день после детства. Рассказы и повести. М.: Ридеро, 2018, ISBN 978-5-4490-4972-8
 Чарующий озноб свободы. Рассказы. СПб.: Т8 (серия «Пальмира-проза»), 2020, ISBN 978-5-517-02712-2
 Ключ в двери. М.: Ридеро, 2020, ISBN 978-5-0051-5722-5

Интервью с Л. Б. Усыскиным 
 
 
 
 
 Михаил Эдельштейн. Человеку полезно побывать в меньшинстве. // Лехаим. — 2009

В массовой культуре 
Коллега Усыскина, Владимир Березин, вписал Льва Борисовича в свой роман «Путевые знаки» «Вселенной Метро 2033», в котором тот появляется в роли камео — профессора с «Техноложки».

Примечания

Ссылки 
 
 Лев Усыскин на сайте «Новая карта русской литературы»
 Лев Усыскин в библиотеке журнала «Новый мир»
 Лев Усыскин в «Полит.ру»
 
 Необычайные похождения с белым котом во «ВКонтакте»

Публицисты России
Эссеисты России
Эссеисты по алфавиту
Писатели России XX века
Писатели России XXI века
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Писатели-постмодернисты
Выпускники факультета радиотехники и кибернетики Московского физико-технического института
Биографы